Машковцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Машковцев, Борис Вячеславович (1922—1973) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Машковцев, Владилен Иванович (1929—1997) — советский, российский поэт, прозаик, фантаст, публицист, общественный деятель.
 Машковцев, Михаил Борисович (1947—2022) — российский государственный деятель.
 Машковцев, Николай Георгиевич (1887—1962) — русский советский искусствовед, художественный критик, музейный работник, педагог; член-корреспондент Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Машковцев, Сергей Алексеевич (род. 1992) — российский хоккеист, вратарь.
 Машковцева, Антонина Алексеевна (1937—2015) — доярка совхоза «Костромской» Холмского района Сахалинской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Машковцовы (Машковцевы) — дворянские роды